Rugor Nass es un personaje de la serie de películas La guerra de las galaxias. Aparece en La amenaza fantasma, Episodio I de la saga.

Rugor Nass era el robusto Jefe gungan de la ciudad Otoh Gunga, donde Jar Jar Binks vivía. Siendo brusco con los naboo, el jefe Gungan terminó cediendo y logrando una alianza entre ambas civilizaciones del planeta. Los gungan se aliaron con los humanos y vencieron al ejército de droides de batalla de la Federación de comercio.

Personajes de Star Wars